Enguehard est un patronyme normand notamment porté par :
 Chantal Enguehard, enseignante-chercheuse au LINA dans le domaine du vote électronique ;
 Henri Enguehard (1899-1987) architecte français ;
 Jean Enguehard (mort en 1710), professeur en médecine, chirurgie, pharmacie et botanique, professeur royal au Collège royal ;
 Jean-Baptiste Enguehard (mort en 1716), fils du précédent, docteur en médecine de la Faculté de Paris, membre de l'Académie royale des sciences en 1709.

Notes et références

Voir aussi 
 Enguerrand

Patronyme normand